

Patronyme 

 Alison Snowden (née en 1958), scénariste, réalisatrice, actrice et productrice anglaise ;
 Edward Snowden (né en 1983), informaticien à l'origine des nombreuses révélations sur les programmes de surveillance (PRISM, XKeyscore) de la NSA ;
 Elmer Snowden (1900-1973), guitariste, banjoïste, et chef d'orchestre de jazz américain ;
 James Ross Snowden (1809-1878), directeur de la Monnaie des États-Unis ;
 Philip Snowden (1864-1937),  de Snowden, homme politique britannique et premier chancelier de l'Échiquier travailliste.

Cinéma 

 Snowden, film américain d'Oliver Stone qui revient sur l'affaire Edward Snowden.

Homonymie de patronyme